Jérôme Alexander Sillem (1840-1912), Nederlands jurist, geschiedkundige en politicus
Jérôme Alexander Sillem (1902-1986), Nederlands bankier, bioloog en ontdekkingsreiziger